Curt von Bardeleben – scacchista e giornalista tedesco, membro dell'aristocrazia prussiana
 Heinrich Adolf von Bardeleben – chirurgo e generale tedesco
 Margaret DeBardeleben Tutwiler – politica, funzionaria e diplomatica statunitense